NC poate fi:

 Noua Caledonie, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .nc, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Noua Caledonie
 Carolina de Nord, codul poștal al acestui stat SUA
 Norton Commander, program pentru calculator folosit pentru organizarea fișierelor

Legături externe 
  „NC” la acronymfinder.com